NAA steht für:

 National Aeronautic Association, US-amerikanischer Luftfahrtverband 
 National Archives of Australia, das Nationalarchiv Australiens
 Nomina Anatomica Avium, die anatomische Nomenklatur für Vögel, siehe Nomenklatur (Anatomie)#Nomenklaturen
 Nürnberger Astronomische Arbeitsgemeinschaft
 Neutronenaktivierungsanalyse
 Newspaper Association of America, Verband von Zeitungsverlegern in den USA.
 N-Acetyl-Aspartat, einen Metaboliten des Gehirnstoffwechsels
 Node-Arc-Area, topologisches Modell
 1-Naphthylessigsäure, eine substituierte Essigsäure
 Norwegian Air Argentina, eine argentinische Billigfluggesellschaft 
 North American Airlines, eine US-amerikanische Charterfluggesellschaft
 North American Arms, ein US-amerikanischer Waffenhersteller
 North American Aviation, ein ehemaliger US-amerikanischer Flugzeughersteller.

Naa steht für:
 Naa, nördlichste der Gilbertinseln, Kiribati

Abkürzung